Blitzwing est un nom porté par plusieurs personnages de l'univers Transformers.

Séries

Génération 1 
Blitzwing est un Decepticon, plus précisément un triple-changeurs : au lieu de posséder deux modes (un mode robot et un mode véhicule) comme la majorité des autres Transformers, il en possède trois, dont deux mode véhicule. En effet, il est à la fois capable de se transformer en avion de chasse et en tank. Il est le frère du second Triple-Changeur de Génération 1, Astrotrain, et les deux font généralement équipe lorsqu'on les envoie en mission sans autre compagnon.

Transformers: Animated 
Blitzwing apparaît dans la série Transformers: Animated, où comme dans Génération 1, il est un Triple-Changeur. Les scénaristes voulaient au départ créer un transformers capable de se changer en presque n'importe quel véhicule, mais optèrent à la place pour un triple-changeur, pour des raisons de faisabilité.
Blitzwing a ici un trouble dissociatif de l'identité, dans le sens où il possède trois visages avec chacun une personnalité propre : un visage bleu avec un œil ressemblant à un monocle, un visage rouge aux traits grossiers et un visage noir rappelant celui de Jack O'Lantern. Le visage bleu est intelligent et plein de sang-froid, le visage rouge est tête brûlé et agressif, et le visage noir est tout simplement fou. Les deux premiers contrôlent respectivement l'avion de chasse et le tank, tandis que le visage noir contrôle les deux modes. En conséquence, il est souvent arrivé que Blitzwing se change par erreur en tank alors qu'il est dans les airs simplement en changeant de personnalité, une faiblesse exploitée par Prowl et Bumblebee. Le mode avion de Blitzwing peut tirer de la Glace alors que le mode Tank utilise des explosifs.

L'origine du double-mode est ici expliqué par ses personnalités : au moment de choisir son mode véhicule terrien, Blitzwing se trouvait face à un avion de chasse et un tank. Le visage bleu voulait prendre l'avion et le visage rouge le tank, ce qui entraîna une dispute qui dura jusqu'à ce que le visage noir opte pour scanner les deux, mettant ainsi tout le monde d'accord. 

Il est finalement emprisonné avec Sunstorm et Ramjet dans l'épisode Air Decepticon.

Films

Bumblebee 
Blitzwing apparaît dans le spin off de Bumblebee, se transforment en avion. Il a traqué Bumblebee (appelé au départ B-127) à son arrivée sur Terre et est à l'origine de la perte de sa voix. Il est tué par l'éclaireur en lui enfonçant un des missiles du Decepticon dans le torse puis le faisant exploser en tirant dessus.

Decepticons
Personnage de fiction possédant des personnalités multiples
Triple-Changeur